Вулиця Митрополи́та Шепти́цького — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Митрополита Андрея Шептицького 
 Вулиця Митрополита Андрея Шептицького — вулиця у місті Житомир
 Вулиця Митрополита Андрея Шептицького — вулиця у місті Київ
 Вулиця Митрополита Андрея Шептицького — вулиця у місті Луцьк

Вулиця Митрополита Шептицького 
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Бориспіль
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Васильків
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Нововолинськ
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Радехів
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Снігурівка
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Тернопіль
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Хмельницький
 Вулиця Митрополита Шептицького — вулиця у місті Шепетівка

Вулиця Митрополита Андрея 
 Вулиця Митрополита Андрея — вулиця у місті Львів

Вулиця Андрея Шептицького 
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Біла Церква
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Бровари
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у смт Велика Новосілка
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Великі Мости
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у смт Голованівськ
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Городенка
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Дрогобич
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Дубно
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Калинівка
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Кам'янець-Подільський
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Козятин
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Коломия
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у смт Краковець
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Миколаїв
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Мукачево
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Надвірна
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Радехів
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Скадовськ
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Сокаль
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Стрий
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Суми
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Фастів
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Хоростків
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Червоноград
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Чернівці
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у смт Шкло
 Вулиця Андрея Шептицького — вулиця у місті Яремче

Вулиця Шептицького 
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Бережани
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Броди
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Брошнів-Осада
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Верховина
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Винники
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Володимир
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Галич
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Городок Львівської області
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Долина
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Дубляни
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Заліщики
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Ковель
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Костопіль
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Липовець
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Миколаїв Львівської області
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Немирів Львівської області
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Новий Розділ
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Новояворівськ
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Одеса
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Підволочиськ
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Підгайці
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Пустомити
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Рава-Руська
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Рудне
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Самбір
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Скалат
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Славське
 Вулиця Шептицького — вулиця у смт Солотвин
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Соснівка
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Старий Самбір
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Стебник
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Таврійськ
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Турка
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Ходорів
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Чортків
 Вулиця Шептицького — вулиця у місті Яворів

Провулок Митрополита Шептицького 
 У травні 2022 р. в місті Городок Хмельницької області провулок Шолохова перейменували на провулок Митрополита Шептицького

Див. також 
 Майдан митрополита Андрея Шептицького (Івано-Франківськ)
 Вулиця Шептицьких (Львів)
 Вулиця Шептицьких (Радомишль)
 Провулок Митрополита Андрея Шептицького (Коростень)

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей